Arauco — comuna chilena da Região do Biobío
 Arauco (província) — província chilena
 Arauco (departamento) — departamento argentino de La Rioja
 Guerra de Arauco — guerra entre o Chile e a Espanha

Ver também
 Araucano — antigo nome dos mapuches
 Arauca
 Araucanía (região)
 La Araucana

Desambiguações de topônimos